Cesare Fantacchiotti (1844-1922) – scultore italiano, figlio di Odoardo 
Odoardo Fantacchiotti (1811-1877) – scultore italiano